Uranbromid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Uran mit Brom:

 Uran(III)-bromid, UBr3
 Uran(IV)-bromid, UBr4
 Uran(V)-bromid, UBr5